Raalte (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel
Raalte (plaats), de hoofdplaats uit die gemeente